Michel Amelin, né le  à Philippeville, en Algérie, est un auteur de littérature d'enfance et de jeunesse.

Biographie 

Michel Amelin enseigne dans les classes maternelles depuis 1975.

En littérature, il publie plus d'une soixantaine d'histoires pour la jeunesse, abordant divers genres populaires pour provoquer des émotions fortes : romans policiers, romans d'amour, d'horreur ou d'humour.

Il vit actuellement à Montrelais, un petit village du bord de la Loire, avec sa femme Françoise, professeur de français, et ses deux enfants, Hugo et Roxane.

Œuvre

0 à 6 ans (maternelle et CP) 
 Mini-Bêtes, maximages (ill divers), 4 albums, Hemma, juillet 95
 Au dodo, les doudous (Série 4 albums : Doudou Lapinou, Doudou Toutou, Doudou Minou, Doudou Nounours), ill. Susan Robertson Hemma, 
 Le Petit Empereur de Chine, (ill. Ulises Wensell) Bayard Poche, , ,  (traduit en plusieurs langues, dont l'anglais ; adaptation en dessin animé pour la télévision (Canal J, Noël 1995, puis FR3 + K7 Vidéo + CD Rom, en projet)

4 à 6 ans (Moyenne Grande Section, CP) 
 Le Plus Petit des Pygmés (ill. Claude Lapointe) Belles Histoires, 
 60 histoires d'animaux (sur 365) (ill. divers) Hemma, 
 Mardi-gras chez les souris (avec Françoise Amelin) (illus.Bernadette Pons), Grasset Jeunesse, 1995
 Mon papa le roi (ill. Colette Camil) Bayard/ Centurion, 1995 (traduit en anglais en 1996)
 Foufou - Le kangourou volant (ill. François Daniel) Épigones, 
 Foufou - La Colère des corbeaux (ill. François Daniel) Épigones/Myriades 1998
 Les Vacances de mille-pattes (ill. Christian Quenehen) Fleurus/Je Lis Déjà

7 à 9 ans (CE, CM 1) 
 Le Fauteuil magique (ill. Mérel),  (J'aime Lire) (traduit en catalan, et en anglais au Canada)
 Le Fils du pirate (ill. Catherine Hélye) Nathan, ,  (traduit italien en 1999) 
 Le Piège de la rose noire (ill. J.F. Martin) J'aime Lire, , (trad en  anglais, polonais, canadien, espagnol) ; réédition J’aime lire livre/Bayard Poche, 2003
 Un crime est-il facile ? (ill. Gilles Frély), roman policier enfant, Epigones, 
 L'Assassin des chats (roman policier) (ill. Alain Korkos) Epigones, 
 Le Masque d'or et de sang (ill. Martin Jarrie) roman pour enfants, Nathan,  (traduit en danois en 1998, autres traductions en italien et espagnol) 
 L'Énigme des araignées (ill, Judex) Castor Poche/Flammarion, 
 Jour d'enfer (in Les Fureurs de la Terre) Mégascope/Nathan,  (traduit en italien)
 Maman, le pirate et moi (ill. Gilles Bachelet) J'aime Lire,  ; réédition Bayard Poche, 2003
 Les Énigmes du zoo (ill. Jean-Michel Nicollet) Délires/ Bayard Poche, 
 Mort aux rats ! (Bayard Presse/Maximum),  ; réédition chez Lito en 
 Panique à la fête d'école (Bayard/Délires), 
 La Lumière dans les ruines (Astraclic/BayardWeb), 
 La Reine du carnaval (Astraclic/BayardWeb), 
 L'Animalerie en folie (Astraclic/BayardWeb), 
 Alerte : Poule en panne ! (ill. F. Bénaglia), J'aime Lire, 
 Rapt ! (ill. Daniel Blancou) Magnard/Les p'tits policiers, 
 Gentil Kiki ! (Lito), 
 Échec aux tueurs (Lito), 
 Qui a explosé le diamant rose ? Nouvelles énigmes du Zoo avec Sherlock Yack (Milan), 
 Qui a piégé le pingouin ? Nouvelles énigmes du Zoo avec Sherlock Yack (Milan), 
 Qui a étranglé le tigre ? Nouvelles énigmes du Zoo avec Sherlock Yack (Milan), 
 Qui a saucissonné l'éléphant blanc ? Nouv énigmes Zoo –Sherlock Yack (Milan), 
 Qui a noué le python ? Nouv énigmes du Zoo (Milan), 
 Qui a zigouillé le koala ? Nouv énigmes du Zoo (Milan), 
 Qui a liquidé le raton laveur ? Nouv énigmes du Zoo (Milan),

9 ans à 13 ans (CM 2, , )

Romans policiers, thrillers : (jusqu'en ) 
 L'Affaire du zoo (ill. Arthur Robins), Je Bouquine, 
 Panique au cirque (ill. Frédéric Rébéna), Je Bouquine,  (Internet/Collins pour étudiants anglais)
 Disparues (ill. Tony Ross), Je Bouquine, 
 Train d'enfer (ill. Christophe Durual), mai 95 Nathan/Pleine Lune (traduit en grec et en espagnol en 1998, en polonais en 1999), Pocket Jeunesse et France-Loisirs en 1999 - Prix des 3000 lecteurs, Sucy-en-Brie
 La Malédiction de la licorne (polar gothique/Bayard Poche), 
 Dans les griffes du sphinx  (polar gothique/ Bayard Poche), 
 Le Secret de la sirène  (polar gothique/ Bayard Poche), 
 La Menace du minotaure (polar gothique/ Bayard Poche), 
 Sous l’œil du cyclope (polar gothique/ Bayard Poche), 
 L'Empreinte du dragon (polar gothique/ Bayard Poche), 
 120 minutes pour mourir, Rageot,  ; réédition, Heure Noire en 2005
 L'Attaque de méduse (polar gothique/ Bayard Poche), 
 La Mort du lion ailé (Ppolar gothique/ Bayard Poche),  
 Les Crocs de l'homme-tigre (polar gothique/Bayard Poche), 
 Du feu pour la salamandre (Ppolar gothique/Bayard Poche), 
 La Colère du puma inca (polar gothique/Bayard Poche), 
 La Flèche du centaure (polar gothique/Bayard Poche), 
 Le Tombeau du lézard (polar gothique), 
 Les Chiens de l'enfer (polar gothique), 
 La Morsure du cobra (polar gothique), 
 Dans les griffes de la mort (ill. Dominique Bertail), Je Bouquine, 
 Sur la trace du crabe (polar gothique), 
 Le Signe du vampire (polar gothique/Bayard poche), 
 Dans le tombeau de la reine d'Égypte, (Milan/Toutalire), ill E. Fages, 
 Panique sur le Queen of Egypt (ill Erwan Fagès) Milan/Toutalire, 
 À la poursuite de Nefertiti (ill Erwan Fagès)Milan/Toutalire, 
 Le Dernier Galop (Bayard D.Lire), 
 Traquées, Magnard/les Policiers, 2005
 Le Retour de la bête, réédition LITO, 2006

Romans policiers 
 La Voix d'outre-tombe (ill.Franck Roudeau) Je Bouquine, 
 Cache-cache avec la mort (Milan)

Romans policiers humoristiques (CM, ) 
 Détective zéro zéro nul ill Jérôme Brasseur (Rageot/ Cascade),   - Prix de Beaugency  99 du Livre le plus drôle de l'année)
 Mission pas possible (Rageot-Cascade),

Comédie  ou aventure sentimentales 
 Le Secret de Jessica (roman ado) (ill. Leloup, Alain Korkos), RageotCascade,  ; réédition chez LITO, 2003 - Prix de la Ville de Saint-Jean d'Angely 1998
 Dur, dur, d'être top model ! ill Dominique Corbasson roman humour ado) Nathan/Pleine Lune,  (traduit en italien 1998, espagnol, portugais)
 Musiques à cœur (Cœur Grenadine/Bayard Poche), 
 À vos marques !! (Castor Poche Flammarion), 
 Rendez-vous sur la côte d'amour (Pocket Junior), 
 Le Garçon d'à côté (Pocket Jeunesse collection Toi+Moi=Cœur), 
 Arrête ton cinéma, Juliette ! (Milan/les romans de Julie), 
 Personne ne m'aime, je n'aime personne ! (Milan/les romans de Julie), 
 Allô, tu m'aimes ? (Milan/les romans de Julie), 
 Le Bourreau de mon cœur (Pocket Jeunesse, Toi+Moi=Cœur), 
 Le Rôle de ma vie (D.Lire/Bayard Presse), 
 Un voyage pour l'enfer (Magnard), 
 Le Mystère Jessica (Lito), 2003 ; réédition sous le titre Secret de Jessica, Rageot
 L'Année des garçons impossibles (Lito), 
 Charmant capitaine (Lito), 
 Roseline au top (Lito), 
 Photographie du cœur (Lito), 
 L’Amour au galop (Lito), 
 Mon cœur de bric-à-brac (Lito), 
 Mon cœur fait poum poum pour le DJ (Lito),  ; réédition chez Nathan
 Cœurs acrobates (Lito), 
 Le Prince des dauphins (Lito), 
 Le Garçon sur la moto avec un aigle sur le dos (Lito), 2007
 La Star du clip (Lito), 2007
 Robots dingos (Lito) Enquêtes de Loreille & Hardy, 2007
 Mutants à gogo (Lito) mai 2006 Enquêtes de Loreille & Hardy, 2007 
 Moi, la baby-sitter qui craque ! (Lito), 
 Moi, diamond girl ! (Lito), 
 Moi, top model ?!? (Lito), 
 Moi, future star en danger ! (Lito),

Faux guides 
 Comment être superbelle ? (Pocket Jeunesse, ), 
 Le Book du foot de Hugo Amelin (collaboration) (Pocket Jeunesse), 
 Le Petit Guide de malpolitesse (Pocket Jeunesse), 
 Le Guide rigolo des animaux de compagnie (Pocket Jeunesse), 
 100 % numérologie rose (Lito), 
 Debout, les momies ! (guide rigolo de l’Égypte ancienne)  (Pocket Jeunesse),

Récits d'horreur 
 La Momie décapitée (ill.Nicollet) Je Bouquine,  (tous les Je Bouquine sont en braille) ; réédition (Bayard/Mondes Imaginaires), automne 2001
 Terreur au collège (ill Nicollet) supplément OKAPI, 
 Le Doigt coupé (Bayard Presse/JE Bouquine), 
 Le Messager de la mort (ill. Mickaël Brack) Les fantastiques/Magnard,

et adultes 
 Les Jardins du casino, Librairie des Champs-Élysées,  ,  - Prix du Festival de Cognac 1989
 Les Meilleures Enquêtes de Liza Baxter Vente en VPC (réédition en un volume de 7 romans policiers pour adultes et 4 nouvelles parus dans le magazine Bonne Soirée),   
 D'un Z qui veut dire Zozzo (comédie) Art & Comédie 2003
 Une nouvelle policière dans le magazine Côté Femme tous les trimestres pendant 2 ans
 De nombreuses nouvelles parues dans La Vie, Maison & Jardin, Avantages, Ça m'intéresse
 Des énigmes policières pendant les dix premières années et tous les quinze jours dans L'Événement du jeudi (nouvelles reprises dans de nombreux quotidiens nationaux)

Voir aussi

Notes et références

Article connexe 
 Littérature d'enfance et de jeunesse

Liens externes 
 Son site officiel
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Auteur de la collection Le Masque
Auteur français de roman policier
Romancier français du XXIe siècle
Romancier français du XXe siècle
Naissance à Skikda
Naissance en novembre 1955